Sant'Angelo peut désigner:

 Sant'Angelo a Cupolo, commune italienne de la province de Bénévent dans la région Campanie en Italie ;
 Sant'Angelo a Fasanella, commune italienne de la province de Salerne dans la région Campanie en Italie ;
 Sant'Angelo a Scala, commune italienne de la province d'Avellino dans la région Campanie en Italie ; 
 Sant'Angelo all'Esca, commune italienne de la province d'Avellino dans la région Campanie en Italie ;
 Sant'Angelo d'Alife, commune italienne de la province de Caserte dans la région Campanie en Italie ;
 Sant'Angelo dei Lombardi, commune italienne de la province d'Avellino dans la région Campanie en Italie ;
 Sant'Angelo del Pesco, commune italienne de la province d'Isernia dans la région Molise en Italie ;
 Sant'Angelo di Brolo, commune italienne de la province de Messine dans la région Sicile en Italie ;
 Sant'Angelo di Piove di Sacco, commune italienne de la province de Padoue dans la région Vénétie en Italie ;
 Sant'Angelo Le Fratte, commune italienne de la province de Potenza, dans la région Basilicate, en Italie méridionale ;
 Sant'Angelo in Lizzola, commune italienne de la province de Pesaro et Urbino dans la région Marches en Italie ; 
 Sant'Angelo in Pontano, commune italienne de la province de Macerata, dans la région Marches, en Italie centrale ;
 Sant'Angelo in Vado, commune italienne de la province de Pesaro et Urbino dans la région Marches en Italie ;
 Sant'Angelo Limosano, commune de la province de Campobasso dans la région Molise en Italie ;
 Sant'Angelo Lodigiano, commune italienne  de la province de Lodi dans la région Lombardie en Italie ;
 Sant'Angelo Lomellina, commune italienne de la province de Pavie dans la région Lombardie en Italie ;
 Sant'Angelo Muxaro, commune italienne de la province d'Agrigente dans la région Sicileen Italie ;
 Sant'Angelo Romano, commune italienne de la ville métropolitaine de Rome Capitale dans la région Latium en Italie ;
 Sant'Angelo, l'un des 22 rioni de Rome.

Voir aussi